Trzciana ist der Name folgender Orte in Polen:
 Trstená (poln. Trzciana), Stadt in der Slowakei
 Trzciana (Powiat Bocheński), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Bocheński in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Trzciana (Sławoborze) (dt. Schönau), Dorf im Powiat Świdwiński in der Woiwodschaft Westpommern
 Trzciana (Świlcza), Dorf im Powiat Rzeszowski in der Woiwodschaft Karpatenvorland, siehe Gmina Świlcza